Georges Viennot-Bourgin (1906-1986), phytopathologiste français ;
 Laurence Viennot (1942-2022), physicienne française ;
 Éliane Viennot (1951-), historienne de la littérature et critique littéraire française ;
 Éric Viennot (1960-2022), créateur multimédia français ;
 Nelly Viennot (1962-), arbitre de football française ;
 Cyril Viennot (1982-), triathlète français.